

Arte 
 Renga – stile poetico giapponese 
 La Renga – gruppo rock heavy metal argentino
 Renga – campana della torre civica di Trento

Geografia 
 Altopiano della Renga – altopiano abruzzese situato nel comune di Capistrello (AQ)

Persone 
 Francesco Renga – cantante italiano

Altro 
 Renga – termine colloquiale veronese